Los Doce Apóstoles de Irlanda (; ) fueron doce monjes irlandeses del siglo VI que estudiaron bajo San Finnian de Clonard en la Abadía de Clonard. Se dice que alrededor de tres mil personas estudiaron bajo la tutela de Finnian de Clonard, pero solamente los doce más destacados son conocidos como apóstoles, siendo éstos los siguientes:

 San Brandán de Birr
 San Brandán de Clonfert
 San Cainnech de Aghaboe
 San Ciarán de Saigir (en algunas tradiciones, sustituido por el propio San Finnian de Clonard)
 San Ciarán de Clonmacnoise
 San Columba de Terryglass
 San Columba de Iona
 San Laisrén mac Nad Froích
 San Mobhí Clárainech
 San Ninnidh
 San Ruadhán de Lorrha
 San Senán mac Geirrcinn

Referencias 

Santos católicos de Irlanda del siglo VI